A Sure Cure – film del 1911 diretto dalla Nestor Film Company
 A Sure Cure – film del 1914 diretto da Phillips Smalley
 A Sure Cure – film del 1919 diretto da William Seiter